Газган () — город (с 2019) областного подчинения Навоийской области, Узбекистан. Город расположен вблизи одноимённого древнего кургана; в 76 км от железнодорожной станции Навои (узел линий на Бухару, Самарканд и Учкудук). Известен как местность, богатая мрамором и каменотесов.

Возник в 1930-е годы при мраморном месторождении. Статус посёлка городского типа с 1975 года, города — с 2019 года.

Рядом с посёлком расположено Газганское месторождение мрамора. Газганский мрамор уникален по своим декоративным свойствам и использовался для оформления Большого театра им. Алишера Навои в Ташкенте и станций Московского метрополитена.

Население

Ссылки 

Населённые пункты Нуратинского района
Посёлки городского типа Навоийской области